EBCI peut signifier :
 .

Codes OACI des aéroports